Aráoz oder Araoz ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Tabera Araoz (1903–1975), spanischer Kardinal und Erzbischof von Pamplona, siehe Arturo Tabera
 Gregorio Aráoz de La Madrid (1795–1857), argentinischer Militärführer und Politiker
 Manuel de Aráoz Herrasti (* 1920), mexikanischer Botschafter
 Mercedes Aráoz (* 1961), peruanischer Politiker und Wirtschaftswissenschaftlerin